O Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna, também conhecido como Arka Gdynia, é um clube profissional de Basquetebol localizado em Gdynia, Polónia que atualmente disputa a Liga Polonesa (PLK) e EuroCopa. Manda seus jogos na Arena Gdynia com capacidade para 5.500 pessoas. Atualmente o clube é um de maior êxito na Polonia, participando ininterruptamente da EuroLiga entre 2004-05 e 2012-13.

Premiações

Competições Domésticas 
Liga Polonesa
 Campeões (9): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
 Finalista (2): 2002, 2003
 Semifinalista (4): 2004, 2005, 2011 e 2013
Copa da Polônia
 Campeões (4): 2000, 2001, 2006, 2008
 Finalista (2): 2007, 2009
SuperCopa da Polônia
 Campeões (2): 2001, 2010

Histórico de temporadas

Jogadores Notáveis 

Clubes esportivos fundados em 1995
Equipes de basquetebol da Polônia